Trefacio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trefacio (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Trefacio (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar